Wiardus Willem Hopperus Buma kan verwijzen naar

 Wiardus Willem Hopperus Buma  (1865-1934), burgemeester van Hennaarderadeel
 Wiardus Willem Hopperus Buma  (1926-2009), burgemeester van Dwingeloo en Warnsveld